Craine ist der Familienname folgender Personen:

 Kailani Craine (* 1998), australische Eiskunstläuferin

Craine bezeichnet außerdem:

 Thomas Craine Carriage Works, ein australischer Hersteller von Karosserien und Automobilen

Siehe auch:
 Crain
 Crane